В парному розряді жіночого тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Мануела Малєєва-Франьєре і Лейла Месхі виграли титул, у фіналі перемігши пару Аманда Кетцер і Інес Горрочатегі 3-6, 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Аранча Санчес Вікаріо /  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді-Стункел (чвертьфінал)
 Манон Боллеграф /  Лорі Макніл (півфінал)
 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (півфінал)

 Петра Лангрова /  Мерседес Пас (2-ге коло)
 Аманда Кетцер /  Інес Горрочатегі (фінал)
 Мері Лу Деніелс /  Розалін Нідеффер (1-ше коло)
 Карін Кшвендт /  Флоренсія Лабат (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Amelia Island Championships